Milje so lahko:

 Milje - naselje v Občini Šenčur
 Milje - naselje na Koroškem v Avstriji
 Milje - naselje v Italiji nedaleč od slovenske meje